Чемпионат Румынии по футболу 1980/1981 годов — 64-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1980/1981
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1980 году
Спорт в Румынии в 1981 году